Тимоти Дуэйн «Тим» Хардуэй (; род. 1 сентября 1966 года в Чикаго, Иллинойс) — американский баскетболист, выступавший на позиции разыгрывающего защитника, олимпийский чемпион 2000 года. Член баскетбольного зала славы с 2022 года.

Биография 
Тим Хардуэй родился в Чикаго в семье Дональда и Гвендалин. Его отец был легендой баскетбольных площадок Чикаго — пример для маленького Тима.

После окончания Техасского университета в Эль-Пасо, где он дважды получал премию Джеймса Нейсмита, как лучший игрок конференции Western Athletic, выставил свою кандидатуру на драфт НБА.

На драфте НБА 1989 года Хардуэй был выбран под 14-м номером командой «Голден Стэйт Уорриорз» вместе с такими игроками как Шон Кемп и Владе Дивац. Уже в первом сезоне он набирал в среднем по 22,9 очков за игру. Хардуэю суждено было стать для «Голден Стэйт» игроком не менее звёздным, чем ранее Рик Бэрри.

Тим Хардуэй — единственный игрок «Уорриорз», который удостаивался звания Игрок недели НБА дважды за один сезон, ему принадлежит рекорд клуба по перехватам в матче плей-офф (8). Он достиг отметки в 5000 очков и 2500 передач быстрее всех в лиге после великого Оскара Робертсона.

После быстрого взлёта травма заставила его пропустить весь сезон 1993/1994 годов. Однако Хардуэй смог вернуться на звёздный уровень.

Переход в «Майами Хит» в 1996 году позволил этому клубу выйти на новый уровень — в плей-офф только «Чикаго Буллз» с Майклом Джорданом смог остановить «Майами».

Выступал также за «Даллас Маверикс», «Денвер Наггетс» и «Индиана Пэйсерс».

28 октября 2009 года 10-й номер Тима Хардуэя был увековечен под сводами арены «Американ Эйрлайнс», где уже находился 33-й номер Алонзо Моурнинга.

Олимпийский чемпион 2000 года в Сиднее в составе сборной США (Dream Team).

Женат, супругу зовут Иоланда. У них двое детей: Тим-младший и Ниа. Тим-младший выступает в настоящее время за команду НБА «Даллас Маверикс». Тим-старший проживает сейчас в Майами.

Его дриблинг принёс ему большую известность, позже аналатики ESPN назвали его «Two steps». Как Клайд Дрекслер и Джон Стоктон, Тим Хардуэй оказался в тени славы Майкла Джордана, будучи очень сильным баскетболистом.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Тим Хардуэй В магазин и обратно с баскетбольным мячом

Игроки «УТЭП Майнерс» (баскетбол)
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Тренеры «Детройт Пистонс»
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Члены Зала славы баскетбола